Matthieu Saunier est un footballeur français né le  à Hyères. Il évolue au poste de défenseur central.

Biographie 
Matthieu Saunier arrive au centre de formation bordelais après avoir commencé en junior à l'Union Sportive Crauroise à l'aube de la saison 2007-2008 où il joue en faveur des moins de  bordelais. La saison suivante, sous la houlette de Marius Trésor et Patrick Battiston, il intègre la CFA avec laquelle il va en finale de la coupe Gambardella, perdue contre Rennes au Stade de France.

Matthieu Saunier est prêté à Rodez (National) pour la saison 2009-2010. Puis à Troyes (Ligue 2) lors du mercato d'été 2010 où il est définitivement transféré l'été suivant et vit la remontée du club troyen en Ligue 1. Le club ne reste qu'une saison à cet échelon et redescend au terme de la 2012-2013. Au terme de la saison 2014-2015, Matthieu Saunier est champion de Ligue 2 avec le club aubois.

En 2016, il est transféré à Grenade en Liga espagnole

Statistiques

Palmarès 
   ES Troyes AC
 Champion de Ligue 2 en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Rodez AF
Joueur de l'ES Troyes AC
Joueur du Grenade CF
Joueur du FC Lorient
Naissance en février 1990
Naissance à Hyères